Куатро де Октубре има више значења:

 Куатро де Октубре (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Куатро де Октубре (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро де Октубре (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро де Октубре, Километро Веинтидос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро де Октубре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику